Der Stauffersberg (auch Staufersberg oder Staufenberg) ist eine  hohe Erhebung im Landkreis Augsburg. 

Auf der zwischen Bonstetten und Heretsried gelegenen Anhöhe befand sich bis Februar 2007 eine Relaisstation der US-Streitkräfte mit einem 85 m hohen Richtfunkturm in Stahlfachwerkbauweise. 

Auf dem nördlich angrenzenden Buchberg () steht seit 1983 der Fernmeldeturm Heretsried mit einer Höhe von 158,5 m.

Geographie (Landkreis Augsburg)
Bonstetten (Schwaben)